{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79201) - || 1993 UY4 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79202) - || 1993 UV5 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79203) - || 1993 UC6 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79204) - || 1993 UH7 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79205) - || 1993 UN8 || 20 oktober 1993 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79206) - || 1993 VX1 || 11 november 1993 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (79207) - || 1994 AW9 || 8 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79208) - || 1994 AF12 || 11 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79209) - || 1994 AT12 || 11 januari 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79210) - || 1994 CX17 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79211) - || 1994 CB18 || 8 februari 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79212) - || 1994 ET || 6 maart 1994 || San Marcello || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (79213) - || 1994 EX || 8 maart 1994 || Stroncone || A. Vagnozzi
|-
| (79214) - || 1994 GS6 || 11 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79215) - || 1994 HU || 16 april 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79216) - || 1994 JH3 || 3 mei 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79217) - || 1994 JR4 || 3 mei 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79218) - || 1994 JU7 || 8 mei 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79219) - || 1994 LN || 5 juni 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79220) - || 1994 PO1 || 12 augustus 1994 || Siding Spring || R. H. McNaught
|-
| (79221) - || 1994 PN7 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79222) - || 1994 PQ8 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79223) - || 1994 PM12 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79224) - || 1994 PS12 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79225) - || 1994 PF16 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79226) - || 1994 PM16 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79227) - || 1994 PK17 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79228) - || 1994 PP17 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79229) - || 1994 PE20 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79230) - || 1994 PP21 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79231) - || 1994 PO22 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79232) - || 1994 PH25 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79233) - || 1994 PK25 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79234) - || 1994 PC26 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79235) - || 1994 PQ28 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79236) - || 1994 PB31 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79237) - || 1994 PC31 || 12 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79238) - || 1994 PM36 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79239) - || 1994 PY37 || 10 augustus 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79240) Rosanna || 1994 QD || 26 augustus 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (79241) Fulviobressan || 1994 QE || 26 augustus 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (79242) - || 1994 RE || 3 september 1994 || Stroncone || Stroncone
|-
| (79243) - || 1994 RA1 || 9 september 1994 || Kleť || Kleť
|-
| (79244) - || 1994 RT1 || 1 september 1994 || Palomar || E. F. Helin
|-
| (79245) - || 1994 RL23 || 5 september 1994 || La Silla || E. W. Elst
|-
| (79246) - || 1994 SC6 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79247) - || 1994 SL7 || 28 september 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79248) - || 1994 TJ || 6 oktober 1994 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (79249) - || 1994 TL || 2 oktober 1994 || Kitami || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (79250) - || 1994 TD5 || 2 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79251) - || 1994 TW8 || 8 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79252) - || 1994 TR11 || 10 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79253) - || 1994 UQ7 || 28 oktober 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79254) Tsuda || 1994 YJ || 23 december 1994 || Kuma Kogen || A. Nakamura
|-
| (79255) - || 1994 YY3 || 31 december 1994 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79256) - || 1995 BO10 || 29 januari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79257) - || 1995 CS6 || 1 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79258) - || 1995 DP1 || 22 februari 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79259) - || 1995 DR9 || 25 februari 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79260) - || 1995 EN3 || 2 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79261) - || 1995 FE15 || 27 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79262) - || 1995 FU19 || 31 maart 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79263) - || 1995 HK5 || 29 april 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79264) - || 1995 MC4 || 29 juni 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79265) - || 1995 OV2 || 22 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79266) - || 1995 OV3 || 22 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79267) - || 1995 OE6 || 22 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79268) - || 1995 OW13 || 23 juli 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79269) - || 1995 QG1 || 19 augustus 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79270) - || 1995 QK8 || 27 augustus 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79271) Bellagio || 1995 SJ5 || 28 september 1995 || Sormano || V. Giuliani, G. Ventre
|-
| (79272) - || 1995 SN6 || 17 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79273) - || 1995 SQ11 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79274) - || 1995 SG16 || 18 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79275) - || 1995 SB21 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79276) - || 1995 SM22 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79277) - || 1995 SB25 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79278) - || 1995 SA28 || 20 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79279) - || 1995 SQ28 || 20 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79280) - || 1995 SE32 || 21 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79281) - || 1995 SN32 || 21 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79282) - || 1995 SU32 || 21 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79283) - || 1995 SN42 || 25 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79284) - || 1995 SJ43 || 25 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79285) - || 1995 SP53 || 28 september 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79286) Hexiantu || 1995 SQ53 || 28 september 1995 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79287) - || 1995 SQ58 || 23 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79288) - || 1995 SY71 || 19 september 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79289) - || 1995 TY6 || 15 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79290) - || 1995 TE11 || 15 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79291) - || 1995 UG6 || 27 oktober 1995 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79292) - || 1995 UH11 || 17 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79293) - || 1995 UM25 || 20 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79294) - || 1995 UR42 || 24 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79295) - || 1995 UT42 || 24 oktober 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79296) - || 1995 VE6 || 14 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79297) - || 1995 VK8 || 14 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79298) - || 1995 VO13 || 15 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79299) - || 1995 WS2 || 16 november 1995 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (79300) - || 1995 WP10 || 16 november 1995 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten